Савчук, Андрей:
 Савчук, Андрей Иосифович (1922—2004) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Савчук, Андрей Никонович (1931—2009) — Герой Социалистического Труда.